ГІФ Сундсвалль () — шведський футбольний клуб із міста Сундсвалль.

Історія 
Заснований 25 серпня 1903 року. 

Провів у Аллсвенскан 19 сезонів (останній — 2019): зіграв 498 матчів, у яких здобув 112 перемог, 145 нічиїх і 241 поразку, різниця м'ячів 553-835.

У сезоні 2019 року вибув з вищого дивізіону Швеції.

Досягнення 
Аллсвенскан:
Найвище місце 5-е (1): 1988

Супереттан:
Найвище місце 2-е (1): 2011

Сезони в чемпіонаті Швеції

Відомі гравці 
  Мікаель Лустіг

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 ҐІФ Сундсвалль на uefa.com 
 ҐІФ Сундсвалль на foot.dk 
 ҐІФ Сундсвалль на weltfussballarchiv.com
 ҐІФ Сундсвалль на soccerway.com 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1903
Спорт у Сундсваллі